USSF bedeutet folgendes:

 United States Soccer Federation, US-amerikanischer Fußballverband
 United States Army Special Forces Command (Airborne), eine Spezialeinheit der US Army
 United States Space Force, die Weltraumstreitkräfte der USA

Abkürzung